Al Bahah (arabiska: الباحة) är en provins i sydvästra Saudiarabien.

Externa länkar 
 Arab Decision
 The Saudi Network

Saudiarabiens provinser